Асратя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Асратян, Валерий Георгиевич (1958—1996) — советский серийный убийца, насильник и педофил.
 Асратян, Григор Оганесович (1918—2001) — армянский советский государственный и общественный деятель.
 Асратян, Марат Русланович (род. 1979) — политический деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Асратян, Морус Степанович (1902—1979) — советский учёный, доктор исторических наук, доктор филологических наук.
 Асратян, Эзрас Асратович (1903—1981) — советский физиолог, член-корреспондент АН СССР.

См. также 
 Асатрян